

Села:
 Станіславчик — Вінницька область, Жмеринський район
 Станіславчик — Київська область, Ставищенський район
 Станіславчик — Львівська область, Золочівський район
 Станіславчик — Миколаївська область, Первомайський район
 Станіславчик — Черкаська область, Черкаський район
 Станіславчик — Черкаська область, Шполянський район

 Станіславчик — хутір на Бережанщині, знятий з облікових даних
 Станіславчик — колишнє село на Одещині, поблизу села Осички.
 Станіславчик — колишнє село (хутір) Любашівського району Одеської області, 12 вересня 1967 року приєднане до села Новокарбівка.
 Станіславчик — колишня назва села Гойдаї, у  Кривоозерському районі, Миколаївської області

Станіславчик — село на Закерзонні, ґміна Перемишль, Перемиський повіт, Підкарпатське воєводство

 Станіславчик — колишня сільська ґміна Бродівського повіту Тарнопольського воєводства Польської республіки 1918—1939 років.

Примітки

Література